Jméno a příjmení Josef Peksa nosí více osob:
 Josef Peksa (1919) (1919–1993) – český římskokatolický kněz, od roku 1948 žil v Austrálii, činný v čs. exilu
 Josef Peksa (1869) (1869–1947) – český římskokatolický kněz, dlouhodobě působil v Jaroměřicích nad Rokytnou